Budapešťská dohoda může být:

 Budapešťská konvence – rakousko-ruská dohoda z roku 1877, která umožnila Rusku zahájit válku s Tureckem
 Budapešťské memorandum – ukrajinsko-americko-rusko-britská mezinárodní smlouva z roku 1994, kterou se Ukrajina vzdala jaderného arzenálu výměnou za bezpečnostní záruky a záruky územní celistvosti, která byla v roce 2014 porušena ruskou anexí Krymu
 Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě – mezinárodní dohoda z roku 2001 pro harmonizaci národních právních systémů v oblasti počítačové a internetové kriminality